Sanavia ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Sanavia (* 1975), italienischer Profiboxer
 Jeannot Sanavia (* 1962), luxemburgischer Komponist und Kontrabassist